Il Pool B della zona Euro-Africana Group III nella Fed Cup 2010 è uno dei 2 gironi in cui è suddiviso il Group III della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A)

Algeria vs. Marocco

Malta vs. Irlanda

Irlanda vs. Marocco

Algeria vs. Malta

Malta vs. Marocco

Algeria vs. Irlanda

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010